Kamminga ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Kamminga (* 1995), niederländischer Schwimmer
 Manon Kamminga (* 1992), niederländische Inline-Speedskaterin und Eisschnellläuferin